Василий Энгельгардт:
 Энгельгардт, Василий Богданович (1805—1866) — барон, генерал-лейтенант, ковенский губернатор.
 
 Энгельгардт, Василий Павлович (1828—1915) — русский астроном и коллекционер.